Slokovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ludbrega, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 295 stanovnika te 81 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 257 stanovnika.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji